Златна капија може бити:

 Златна капија на Криму
 Златна капија у Кијеву